Kohl – cosmetico usato fin dall'antico Egitto
 Kohl – specie aliena dell'universo fantascientifico di Star Trek

Persone

Kohl 
 Alain Kohl – tuffatore lussemburghese
 Bernhard Kohal – ex ciclista su strada austriaco
 Franz Friedrich Kohl – entomologo e studioso di canti popolari austriaco
 Friedrich Wilhelm Kohl – pittore tedesco
 Georg Köhl – calciatore tedesco
 Hannelore Kohl – moglie dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl
 Helmut Kohl – arbitro di calcio austriaco
 Helmut Kohl – uomo politico tedesco
 Herb Kohl – politico e imprenditore statunitense
 Paul Kohl – ciclista su strada e pistard tedesco
 Peter Kohl – imprenditore tedesco, figlio di Helmut e Hannelore
 Walter Kohl – imprenditore e scrittore tedesco, figlio di Helmut e Hannelore

Köhl 
Georg Köhl – calciatore tedesco

Pagine correlate 
 Governo Kohl